Sadeh ist der Name:
 einer Nebenfrau von Mentuhotep II., siehe Sadeh (Königin)
 von Jitzchak Sadeh (1890–1952), israelischer General
 von Pinchas Sadeh (1929–1994), israelischer Schriftsteller und Lyriker 

Sadeh bezeichnet:
 Yitzhak-Sadeh-Preis, israelischer Literaturpreis